Thomas Settle ist der Name folgender Personen:

* Thomas Settle (Politiker, 1789) (1789–1857), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Settle (Politiker, 1831) (1831–1888), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Thomas Settle (Politiker, 1865) (1865–1919), US-amerikanischer Politiker